El término mecate puede referirse:

 a un mecate (vocablo de origen náhuatl empleado en el español mexicano), un tipo de cuerdas;
 a un mecate (medida), una antigua medida de longitud (20  lineales) y de superficie (20  x 20  = 400 );
 a Mecate, una banda de música de rap originaria de El Salvador

un mecate que sirve para amarrar cosas, este esta en forma de trenza que la palabra proviene de la palabra Náhuatl